Albert Nyberg (1877-1952), architecte finlandais
Arne Nyberg (1913-1970), footballeur suédois
Arvid Nyberg (1928-2022), biathlète norvégien
Fredrik Nyberg (né en 1969), skieur alpin suédois
Herman Nyberg (1880-1978), skipper suédois
Karen L. Nyberg (née en 1969), ingénieur et astronaute américaine
Katarina Nyberg (née en 1965), curleuse suédoise
Katja Nyberg (née en 1979), handballeuse norvégienne
Susanne Nyberg (née en 1961), joueuse de squash suédoise

Homonymie de patronyme suédois